Рас може бити:

 Рас (тврђава), средњовековна тврђава Рас
 Рас (жупа), средњовековна жупа Рас
 Катепанат Рас, византијска управна област око 971-976. године
 Стари Рас, споменичка целина на листи Светске културне баштине Унеска
 Музеј „Рас” Нови Пазар, музејска установа у Новом Пазару
 Рас Лануф, град у Либији
 Рас бен Сака, рт у Тунису
 Рас ел Хајма, један од емирата УАР
 Рас ел Хур, природни резерват код Дубаија
 Рас (титула), титула код семитских народа
 Рас суперфамилија
 Рас потфамилија